Amphilophus — рід цихлових (Cichlidae), що походить з Центральної Америки. Рід містить 24 видів.

Види 
 Amphilophus amarillo Stauffer & McKaye 2002
 Amphilophus astorquii Stauffer, McCrary & Black 2008 — чорна мідасова цихліда ()
 Amphilophus chancho Stauffer, McCrary & Black 2008
 Amphilophus citrinellus (Günther 1864) — мідасова цихліда ()
 Amphilophus erythraeus (Günther 1867)
 Amphilophus flaveolus Stauffer, McCrary & Black 2008
 Amphilophus globosus (Matthias Geigera, Jeffrey McCraryb & Jay Stauffer, 2010)
 Amphilophus hogaboomorum (Carr & Giovannoli 1950)
 Amphilophus istlanus (Jordan & Snyder 1899)
 Amphilophus labiatus (Günther 1864) — червоний демон (), губата цихліда
 Amphilophus lyonsi (Gosse 1966)
 Amphilophus sagittae Stauffer & McKaye 2002
 Amphilophus supercilius (Matthias Geigera, Jeffrey McCraryb & Jay Stauffer, 2010)
 Amphilophus tolteca Recknagel, Kusche, Elmer & Meyer 2013 – розповсюджені: оз. Asososca Managua, Нікарагуа
 Amphilophus trimaculatus (Günther 1867)
 Amphilophus viridis Rechnagel, Kusche, Elmer & Meyer 2013 – розповсюджені: оз. Xiloá, Нікарагуа
 Amphilophus xiloaensis Stauffer & McKaye 2002
 Amphilophus zaliosus (Barlow 1976) — цихліда-стрілка ()

Джерела 
 Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (eds) 2021.  ESCHMEYER'S CATALOG OF FISHES: GENERA, SPECIES, REFERENCES. Переглянуто 07.04.2021
 FishBase  Переглянуто 01.11.2011

Cichlasomatinae